Utrka na 400 metara s preponama je olimpijska atletska disciplina u kojoj je cilj pretrčati jedan krug na atletskoj stazi dugoj 400 metara, i pri tome preskočiti deset prepona koje su ravnomijerno raspoređene. Svaki trkač trči u zasebnoj stazi. Kao i kod utrka na 100 i 110 m, trkači mogu dodirnuti ili oboriti prepone bez kažnjavanja, ali diskvalificiraju se ako namjerno obore preponu ili izbace nogu ili stopalo van prepone.

Povijest
Utrke s preponama, koje nisu postojale u Staroj Grčkoj, vode podrijetlo iz konjičkog sporta. Poput utrke od 120 jardi, i utrka od 440 jardi je službeno predstavljena na atletskom susretu između sveučilišta Cambridge i Oxford 1864. godine. Budući da su Francuzi krajem XIX. stoljeća dužinu ove utrke preveli u metrički sistem, ona je uvrštena u olimpijske discipline u muškoj konkurenciji na Olimpijskim igrama u Parizu 1900. godine. Osamdeset četiri godine kasnije, u Los Angelesu, utrka na 400 m s preponama i za žene postala je olimpijska disciplina.

Rekordi

Muškarci

Žene

Atletske discipline